Motoc:
 Motoc, Bacău, o localitate în județul Bacău, Moldova, România
 Nume de familie
 Iulia Antoanella Motoc
 Mihnea Motoc

Vezi și 
 Moțoc

Toponime românești
Nume de familie românești